Monticellina är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Laubier 1961. Monticellina ingår i familjen Cirratulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Monticellina